Јаровићи могу бити:

 Јаровићи (Рогатица), насељено мјесто у општини Рогатица, Република Српска, БиХ
 Јаровићи (Горажде), насељено мјесто у општини Горажде, Федерација БиХ, БиХ